Пачука де Сото има више значења:

 Пачука де Сото, насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Пачука де Сото (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику